Бурназель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Бурназель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн